Wietrzno ist der Name zweier Orte in Polen:

 Wietrzno (Dukla) in der Woiwodschaft Karpatenvorland, 
 Wietrzno (Polanów) (Vettrin) in der Woiwodschaft Westpommern